Anselmi peut désigner :
 Albert Anselmi (1883-1929), mafioso italo-américain ;
 Giorgio Anselmi (1723-1797), peintre italien ;
 Lucia Contini Anselmi (1876-après 1913), compositrice et pianiste italienne ;
 Michelangelo Anselmi (1492–1556), peintre italien ;
 Renato Anselmi (1891-1973), escrimeur italien ;
 Sergio Anselmi (1924-2003), historien, écrivain, académicien et intellectuel italien ;
 Tina Anselmi (1927-2016), femme politique italienne.

Autres 
 Anselmi, ancienne famille de souche lombarde, avec titre de chevalier impérial à partir de 802 avec juridiction du fief et du château de Cardano jusqu'au . Au cours des siècles plus tard, la famille est divisée en trois branches principales, celle de la Toscane, de Florence et de Lucca (où des vestiges se trouvent via degli Anselmi, palazzo Anselmi Medici, Torre Fighinelle, Figline) à Parme (Michelangelo di Antonio Anselmi) et à Venise. Inscription au registre de la noblesse de Padoue, présente à Tre Venezie.

 Musée archéologique Baglio Anselmi, musée italien situé à Marsala.